Антиква ( «древняя»):

 Антиква — класс типографских наборных шрифтов с засечками, появившийся в эпоху Возрождения в Западной Европе. Примеры:
 антиква старого стиля ();
 венецианская антиква ());
 итало-французская антиква (Гарамон)
 переходная антиква ();
 Новая антиква (Didones) — антиква нового стиля, третья модификация шрифта антиква.
 Антиква (сборник) — дошедший до нас в отрывках древний сборник вестготских законов, открытый Ф. Г. Кнустом (1839) в одном парижском палимпсесте. Издан Фридрихом Блуме под заглавием «Die westgothische antiqva, oder das Gesetzbuch Reccared des Ersten» (Галле, 1847).

См. также 
 Арс антиква — многоголосная музыка западноевропейской (преимущественно французской) музыки XII — начала XIV веков.
 Церковь Санта-Мария-Антиква в Риме (VII век)
 Манга «Кондитерская „Антиква“»

Примечания